Тезонтепек де Алдама има више значења:

 Општина Тезонтепек де Алдама (Идалго), општина у савезној држави Идалго у Мексику
 Тезонтепек де Алдама (Тезонтепек де Алдама, Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику